Pursued (in inglese «seguito», «ricercato», «perseguitato») può riferirsi a:

Pursued – film del 1925 diretto da Dell Henderson
Gli occhi dell'anima (Pursued) – film del 1934 diretto da Louis King
Notte senza fine (Pursued) – film del 1947 diretto da Raoul Walsh
Pursued - Senza scrupoli (Pursued) – film del 2004 diretto da Kristoffer Tabori